W4 oder W 4 steht für:
 W4, vierseitiger Spielwürfel, siehe Spielwürfel #Die Standard-Würfel
 W4, Variante von Mark 4 (Kernwaffe), amerikanische Kernwaffe
 Eutelsat W4, früherer Name des Eutelsat 70C, Fernsehsatellit
 Focke-Wulf W 4, deutsches Militärflugzeug
 LC Perú (IATA-Code), peruanische Fluggesellschaft

W-4 steht für:
 Warwick W-4 Hot Canary, US-amerikanisches Doppeldecker-Rennflugzeug

W.4 steht für:
 Albatros W.4, deutsches Militärflugzeug

Siehe auch:
 WIV

W4